Anníbal va ser un general cartaginès que va jugar un paper en la guerra dels mercenaris (240 aC-237 aC), una revolta dels exèrcits de mercenaris al servei de l'Imperi cartaginès que va tenir lloc durant i al final la Primera Guerra Púnica .

Quan les disputes entre els dos general en cap, Amílcar Barca i Hannó el Gran van obligar a deixar el comandament al primer, el senat cartaginès va designar Anníbal com a col·lega d'Amílcar, encara que sembla que en posició subordinada per evitar noves dissensions.

De fet Anníbal no va actuar separadament d'Amílcar del que sembla que seguia les ordres. Però quan els dos generals van assetjar Tunis Amílcar va agafar el comandament d'un costat de la ciutat i Anníbal el de l'altra. Una sobtada sortida del cap dels assetjats, el mercenari Mató va sorprendre a Anníbal, i les seves tropes que no havien maniobrat dins del seu campament, van ser massacrades i el mateix Anníbal va caure presoner. L'endemà va ser crucificat a la mateixa creu on Amílcar Barca havia fet mata una mica abans al cap mercenari Espendi.

Referències 

Militars cartaginesos